

Лендзіни — місто в Берунсько-Лендзінському повіті Сілезького воєводства
 Лендзіни — село в гміні Хжонстовіце Опольського повіту Опольського воєводства